Charles Esquier (1871-1931), acteur et dramaturge français ;
 Paul Esquier ( ? - 1941), acteur français, père du précédent.